Община Айтос се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас.

География 
Общината се намира в централната част на Област Бургас и с площта си от 402,866 km2 заема 11-о място сред 13-те общини на областта, което съставлява 5,2% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на запад – община Карнобат;
 на север – община Руен;
 на изток – община Поморие;
 на югоизток – община Бургас;
 на юг – община Камено.

Население 
Население на община Айтос през годините, по данни на НСИ:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно на 1000 души, в ‰):

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 година:

Населени места 
Общината има 17 населени места с общо население 25 481 жители към 7 септември 2021 г.

Административно-териториални промени 
 през 1893 г. – изселено с. Татар ени махле;
 МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Джелеп кюпрю на с. Джелепски мост;
 – преименува с. Къзълджик на с. Дрянковец;
 – преименува с. Малко Ченге на с. Булчино;
 – преименува с. Азаплии на с. Караново;
 – преименува с. Аптаразак на с. Лясково;
 – преименува с. Кючук алан на с. Малка полянка;
 – преименува с. Кьопеклии на с. Пещерско;
 – преименува с. Сефер кьой на с. Раклиново;
 – преименува с. Кадъ кьой на с. Съдиево;
 – преименува с. Кавак махле на с. Тополица;
 – преименува с. Кара сарлии на с. Черноград;
 – преименува с. Тас тепе на с. Чукарка;
 МЗ № 3008/обн. 1 септември 1934 г. – преименува с. Чимал на с. Мъглен;
 МЗ № 3775/обн. 7 декември 1934 г. – преименува с. Сарханлар на с. Жълти хан;
 – преименува с. Баир ени махле на с. Рътлина;
 – преименува с. Маджарлар на с. Зетьово;
 – преименува с. Кара тепе на с. Черна могила;
 МЗ № 2280/Обн. 7 декември 1937 г. – заличава с. Жълти хан и присъединява землището му към с. Тополица;
 указ № 949/обн. 8 декември 1949 г. – преименува с. Булчино на с. Карагеоргиево;
 – преименува с. Марково на с. Поляново;
 Указ № 107/обн. 13 март 1951 г. – преименува с. Джелепски мост на с. Мостино;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – преименува с. Малка полянка на с. Малка поляна;
 Указ № 1521/Обн. 24 октомври 1975 г. – заличава с. Мостино;
 Указ № 26/Обн. 15 януари 1982 г. – заличава с. Рътлина

Топографска карта

Бележки

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на община Айтос